

Aziende 

 Azienda Trasporti Livornese – azienda di trasporto pubblico di Livorno

Cinema 
 ATL  – film statunitense del 2006

Mitologia 
Atl  – dio dell'acqua della mitologia azteca

Musica 
ATL  – gruppo musicale rhythm and blues statunitense
 ATL  – traccia dell'album Get Crunk, Who U Wit: Da Album di Lil Jon del 1997

Persone 
 Dr. Atl  – pittore messicano

Scienze e tecnologia 

 ATL (Adult T-cell leukemia) – leucemia a cellule T dell'adulto
 Active Template Library – libreria di classi C++
 Above the line – attività di comunicazione che sfruttano i mass media classici

Codici 
ATL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Atlanta-Hartsfield-Jackson di Atlanta (Stati Uniti d'America)
atl – codice ISO 639-3 della lingua agta del monte Iraya
ATL – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento dell'Atlantico (Colombia)